Нижненемецкий язык
 Нижнесаксонские диалекты
 Нижнесаксонские диалекты Нидерландов